Oliver Tschanz, né le , est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière 

Après sa carrière de joueur, il a entraîné le EHC Brandis en première ligue.

Statistiques 

| 1996-1997 || HC Bienne || LNB || 12 || 2 || 1 || 3 || 25 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 20 || 1 || 0 || 1 || 6 || 14 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || Lausanne HC || LNB || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 19 || 0 || 0 || 0 || 10 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1998-1999 || HC Sierre || LNB || 25 || 2 || 12 || 14 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Lausanne HC || LNB || 32 || 3 || 5 || 8 || 30 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2000-2001 || Lausanne HC || LNB || 39 || 4 || 19 || 23 || 30 || 17 || 6 || 2 || 8 || 36
|-
| 2001-2002 || Lausanne HC || LNA || 13 || 2 || 2 || 4 || 4 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 29 || 0 || 1 || 1 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || HC Olten || LNB || 6 || 0 || 1 || 1 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2003-2004 || HC Olten || LNB || 15 || 0 || 4 || 4 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || SC Langnau || LNA || 30 || 0 || 2 || 2 || 20 || 8 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| 2004-2005 || SC Langnau || LNA || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || HC Bern Altstadt || Div 3 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -

| 118 || 3 || 5 || 8 || 52 || 35 || 0 || 0 || 0 || 14

| 132 || 12 || 44 || 56 || 185 || 26 || 6 || 3 || 9 || 48

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2001 avec le Lausanne HC

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1975
Joueur suisse de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten
Joueur du SC Langnau Tigers